Пушкарка — название населённых пунктов в России:
 Пушкарка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Пушкарка — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Пушкарка — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Пушкарка — село в Алексеевском районе Самарской области.